Il grande inquisitore (noto anche come La leggenda del grande inquisitore) – racconto e capitolo del romanzo I fratelli Karamazov di Fëdor Michajlovič Dostoevskij del 1879
La leggenda del grande inquisitore – saggio di Vasilij Vasil'evič Rozanov del 1894
La leggenda del grande inquisitore – opera di Gustavo Zagrebelsky del 2003